Chilcas pode referir-se a:
 Chilcas, localidade argentina de Entre Ríos
 Chilcas (distrito), no Peru
 Santiago de Chilcas (distrito), no Peru

Desambiguações de topônimos